Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Prometheus : 
 l', un brick en service de 1814 à 1818 ;
 l', un navire de réparation qui sert durant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Prometheus